Кызылтауский сельский округ:
 Кызылтауский сельский округ — сельский округ в Баянаульском районе Павлодарской области Казахстана.
 Кызылтауский сельский округ — прежнее название Сельского округа имени Карима Мынбаева

См. также 
 Кызылтау

Страницы значений:Географические объекты